FJN bezeichnet:
 Flughafen Sunan
 Front national de la jeunesse, die Jugendorganisation des französischen Front National

Abkürzung